

Architettura
 Palazzo Gabrielli-Mignanelli – edificio storico di Roma

Persone
 Daniele Mignanelli – calciatore italiano
 Fabio Mignanelli – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giacomo Mignanelli – vescovo cattolico italiano